El término «Venus» puede referirse a:

Mitología 

 Venus, diosa del amor de la mitología romana.

Astronomía 

 Venus del sistema solar, el segundo planeta más próximo al Sol.
 Tablilla de Venus de Ammisaduqa, texto astronómico del

Anatomía 

 Hoyuelos de Venus, nombre popular de unas leves depresiones en la zona lumbar humana.

Astronáutica 

 Pioneer Venus, misión espacial lanzada al planeta Venus en 1978.
 Venus Express, primera misión de la Agencia Espacial Europea al planeta Venus.

Alquimia 

 Venus, nombre dado al cobre por los alquimistas europeos.

Artes 

En general, en las artes plásticas se llama venus a la imagen de una fémina que representa la hermosura femenina o la fertilidad o ambas.

Escultura 

 Venus paleolíticas: estatuillas femeninas de marfil o de piedra datadas en el Paleolítico Superior; ejemplos son:
 la Venus de Brassempouy;
 la Venus de Willendorf;
 la Venus de Laussel.
 La Venus de Milo y otras estatuas del periodo clásico de la escultura griega y romana (o de tiempos posteriores).
 La Venus Calipigia un tipo de escultura en la que una diosa o mujer se levanta la túnica para mostrar las nalgas.

Pintura 

 El nacimiento de Venus, cuadro de Sandro Botticelli.
 El nacimiento de Venus, cuadro de Jean-Léon Gérôme.
 Venus dormida (o Venus de Dresde), cuadro de Giorgione.
 Venus de Urbino, cuadro de Tiziano.
 Venus Anadiómena, cuadro de Tiziano. 
 Venus Anadiómena, cuadro de Jean-Auguste-Dominique Ingres. 
 Venus del espejo, cuadro de Velázquez.
 Venus y Cupido, cuadro de Lorenzo Lotto.

Música 

 Venus, el portador de la paz, uno de los movimientos que forman la suite Los planetas, compuesta por Gustav Holst.
 Venus and Mars, álbum de música de Paul McCartney y Wings.
 Venus, grupo musical cubano fundado en 1980.
 Venus, grupo musical español fundado en 2009.
 «Venus», canción de Bananarama
 «Venus», canción de Shocking Blue.
 «Venus», canción de Lady Gaga.

Literatura 

 Serie de Venus, serie de aventuras de ciencia ficción del escritor Edgar Rice Burroughs.

Cine 

 Venus (Vénus) (1929), película francesa dirigida por Louis Mercanton.
 Venus (Vénus) (1984), película franco-estadounidense dirigida por Jean Jabely.
 Venus (2006), película británica dirigida por Roger Michell.
 Venus (2013), película dirigida por Gene Fallaize.
Variantes
 Venus in Furs (Venus en cueros) o Paroxismus (Paroxismo), película de Jesús Franco de 1969, con música del grupo Manfred Mann Chapter Three, de Manfred Mann.

Botánica 

 Venus atrapamoscas (Dionea muscipula), planta carnívora.
 Rosa de Venus (Nymphaea alba), planta acuática de la familia de las ninfáceas.
 Zapatilla de Venus (Calypso bulbosa), orquídea terrestre.
 Baño de Venus (Dipsacus fullonum), planta herbácea de 1,5 metros de altura.

Zoología 

 Venus, género de moluscos bivalvos que da nombre también al orden Veneroida al que pertenece por ejemplo Venus verrucosa, el almejón.

Geografía 

 Venus, localidad de Florida.
 Venus, localidad de Texas.

Deportes 

 Venus Williams, tenista estadounidense.

Entretenimiento audiovisual 

 Venus, canal latinoamericano de televisión por cable para adultos.
 Venus, presentadora de radio y televisión española cuyo nombre real es Agnes Tejada.
 Sailor Venus, personaje de ficción de la serie animada Sailor Moon.
 Venus, cantante ficticia del videojuego EarthBound.